Amer Al-Fadhel (1988) – calciatore kuwaitiano
 Talal Al-Fadhel (1990) – calciatore kuwaitiano

Pagine correlate
 Fadhel